Antilele se poate referi la:

 Antilele, un grup de insule din Marea Caraibilor
Antilele Mari
Antilele Mici
Antilele Leeward
Antilele Neerlandeze
Curentul Antilelor, un curent de apă caldă
 , un război între Regatul Unit și Regatul Franței în 1782
 Radio Antilele, un post de radio fondat în 1963, care a fost situat pe insula Montserrat
 Antilles Records, o casă de discuri americană

Adjectiv 

 Rechinul Antilelor (Galeus antillensis), un pește cartilaginos
 Maimuța Antilelor, un trib de primate dispărute
 Șarpele Antilelor (Alsophis antillensis), o specie de șarpe 
 Păianjenul Antilelor (Avicularia versicolor), o specie de păianjen